Die 1. Liga 1968/69 war die 35. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 10. August 1968 und endete am 22. Juni 1969.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1968/69 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1968
Fußballsaison 1968/69